Cieszanów (plaats), plaats in Polen
 Cieszanów (gemeente), gemeente in Polen